Das Virginia Slims of California 1987 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen San Francisco. Es war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 9. bis zum 15. Februar 1987 statt. Die US-Amerikanerin Zina Garrison setzte sich im Finale gegen die Deutsche Sylvia Hanika durch. Im Doppel war zum dritten Mal in Folge das tschechoslowakisch-australische Duo Hana Mandlíková/Wendy Turnbull erfolgreich. Das Turnier wurde ausnahmsweise in San Francisco ausgetragen; die Jahre zuvor und danach fand es wieder regelmäßig in Oakland statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in San Francisco